Slovo přejímka obecně označuje přijetí, převzetí něčeho. V jednotlivých oborech má specifický význam:

 přejímka (jazykověda) – slovo, sousloví či fráze přejaté z jiného jazyka
 přejímka (obchod) – v obchodě operace přejímání/přebírání zboží, materiálu apod. od dodavatele, předávka, typicky proti stvrzence od přebírajícího dodavateli, který naopak předkládá dodací list. Jde o protipól dodávky, při oboustranné společné předávce-přejímce, z pohledu té které strany, že jedno bez druhého nemá smysl.
 přejímací zkouška – v užším významu ne samotný dokument, ani pouhý jednorázový akt, nýbrž déle trvající činnost;
 ještě úžeji dlouhodobé ověřování kvality dodávky, a to podle akceptačních kritérií, např. uživatelské akceptační testování, typické u dodávek SW

Externí odkazy